De 75e editie van Parijs-Nice werd verreden van zondag 5 maart tot en met zondag 12 maart 2017.

Deze editie ging niet van start met een proloog maar met een vlakke rit, net zoals eerder in 2014. Dit jaar lag de start en aankomst van de eerste rit in Bois-d'Arcy. Dit is een gemeente ten noordwesten van Parijs. Na 8 ritten eindigde de rittenkoers in Nice met een rit van 116 km. Uit respect voor de slachtoffers van de aanslag in Nice op 14 juli 2016 lag de aankomst niet op de Promenade des Anglais maar wel op de Quai des États-Unis.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

Klassementsleiders na elke etappe  

2017
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2017
UCI World Tour 2017